Mehren ist der Name folgender Orte:

 Mehren (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Mehren (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Mehren (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen

Mehren ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur T. von Mehren (1922–2006), US-amerikanischer Jurist
 August Ferdinand Mehren (1822–1907), dänischer Philologe und Orientalist
 Stefan Mehren (* 1962), deutscher Schauspieler 
 Stein Mehren (1935–2017), norwegischer Schriftsteller, Lyriker und bildender Künstler

Siehe auch:
 Mähren (Begriffsklärung)